św. Jerzy (zm. ok. 303) – męczennik
 św. Jerzy z Mityleny (ok. 776–820/821) – biskup
 św. Jerzy Preca (1880–1962) – maltański ksiądz
 Święty Jerzy – ikona z monasteru św. Jerzego w Nowogrodzie Wielkim
 Święty Jerzy – ramię ujściowe Dunaju 

Zobacz też: 
 Błogosławiony Jerzy